

Aziende
 Ghia – carrozzeria italiana

Persone
 Dana Ghia – attrice e cantante italiana
 Giacinto Ghia – imprenditore e carrozziere italiano
 Fernando Ghia – produttore cinematografico italiano